Il doppio del torneo di tennis Raleigh Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Charles Beckman e Luke Jensen che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Denis Langaskens 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Kelly Jones /  Greg Van Emburgh (primo turno)
 Marc Flur /  Greg Holmes (semifinali)

 Luis Herrera /  Fernando Pérez Pascal (primo turno)
 Charles Beckman /  Luke Jensen (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Raleigh Challenger 1989